Plusieurs universités des États-Unis portent le nom d'« université du Missouri » :
 Université du Missouri-Columbia
 Université du Missouri-Kansas City
 Université du Missouri-Saint-Louis
 Université d'État du Missouri

Homonymie d'établissements scolaires ou universitaires